Пасо дел Кристо има више значења:

 Пасо дел Кристо (Тепеапулко), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пасо дел Кристо, Ла Макинарија (Камарон де Техеда), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику